Rychbach – górnołużycka nazwa  miasta Reichenbach/O.L.
 Rychbach – dawna nazwa miejscowości Dzierżoniów